

Mythologie 
Phébus ou Phœbus (du grec ancien ) est le nom latin d'Apollon dans la mythologie romaine. Signifiant , il est le dieu du soleil personnifié, qui avait dirigé Sol étant enfant. Ce terme est utilisé comme épithète d'Apollon, qu'on peut d'ailleurs nommer . Fils de Léto et Jupiter, il est le frère jumeau de Diane.

Figure de style 
 Un phébus est une figure de style consistant à obscurcir un propos en travaillant trop la forme.

Patronyme 
Usage dynastique (maison de Foix et maison d'Albret):
 Gaston III de Foix-Béarn, dit Fébus (1331 - 1391), comte de Foix, seigneur de Béarn, était un prince médiéval de la Gascogne et du Languedoc et un écrivain.
 François Fébus (1467 - 1483) fut  roi de Navarre (1479-1483).
 André Fébus (1501-1503), prince de Navarre.
 César-Phébus d'Albret (1614-1676), maréchal de France.
Autres :
 Phoebus est un compositeur grec.
 Phœbus de Châteaupers est un personnage de fiction du roman Notre-Dame de Paris écrit par Victor Hugo (1831).

Industrie et économie 
 le Cartel Phœbus est un cartel, mis en place dans les années 1920 et 30, spécialisé dans la lampe à incandescence et connu pour être à l'origine de l'obsolescence programmée.
 Phoebus est une famille de réacteurs nucléaires dans le cadre du projet de propulsion nucléaire thermique NERVA.
 Phébus est un réacteur expérimental exploité par le CEA au Centre d'études de Cadarache.
 En service de 1985 à 1999, la ligne laser Phébus du CEA est le précurseur du Laser Mégajoule.
 Éditions Phébus est le nom d'une société d'édition parisienne, reprise en 2005 par le Groupe Libella (Buchet-Chastel, Noir sur Blanc…) dirigé par Vera Michalski.
 Phébus est la marque commerciale de la société versaillaise de transports urbains.
 PHEBUS (Payload for High Energy Burst Spectroscopy) une expérience française de détection de sursaut gamma embarquée à bord du satellite russe Granat.
 , ancien constructeur automobile français.

Biologie 
 Le phébus (ou petit apollon) est un papillon appartenant à la famille des Papilionidae.
 Phoebus est un genre de lichen.

Gastronomie 
 le phébus est un fromage à pâte pressée  cuite fabriqué à partir de lait de poney.

Homonymie de patronyme